Im Thüringer Wartburgkreis gibt es 46 Naturschutzgebiete.

Quellen 
 Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie, Wartburgkreis
 Common Database on Designated Areas Datenbank, Version 14

Weblinks 

Wartburgkreis
!Wartburgkreis